Lluïsa de Prússia (landgravina de Hessen-Kassel) (1680 - 1705).
 Lluïsa de Prússia (reina de Suècia) (1720 - 1782).
 Lluïsa de Prússia (princesa dels Països Baixos) (1808 - 1870).
 Lluïsa de Prússia (langravina de Hessen-Philippsthal-Barchfeld) (1829 - 1901).
 Lluïsa de Prússia (gran duquessa de Baden) (1838 - 1923).